Strakoš může být:

příjmení
 Jan Strakoš (1899–1966) – český literární kritik, historik, teoretik, překladatel, redaktor časopisu Poesie a duchovní pedagog
 Martin Strakoš (* 1972) – český památkář a historik architektury
 Zdeněk Strakoš (* 1957) – český matematik

další významy
 klouzek strakoš (hřib strakoš) – jedlá houba z čeledi slizákovité